Василий Дмитриевич Ревякин (26 апреля 1918, Данилкино, Саратовская губерния — 14 апреля 1944, Севастополь) — руководитель подпольной организации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965, посмертно).

Биография 
Родился 26 апреля 1918 года в селе Данилкино ныне Балашовского района Саратовской области. Окончил Балашовский учительский институт (специальность — учитель химии и биологии) в 1940 году.

В рядах Красной Армии с 1940 года. Служил в 265-м артиллерийском полку, впоследствии ставшем 18-м гвардейским артиллерийским. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года; воевал на реке Прут, участвовал в обороне Одессы и Севастополя.

После падения Севастополя 5 июля 1942 года попал в плен, откуда почти сразу бежал. Неудачно попытавшись найти партизан в окрестностях Севастополя, легализовался под именем Александра Дмитриевича Ревякина, устроился в школу учителем химии и вскоре создал подпольную группу. В марте 1943 года группа Ревякина объединилась с подпольной группой инженера Павла Сильникова в Коммунистическую подпольную организацию в тылу у немцев (КПОВТН), которую возглавил Ревякин. В мае к ней присоединилась организация Николая Терещенко, бывшего помощника секретаря горкома ВКП(б). Организовал подготовку листовок, которые печатали на найденных сломанных и отремонтированных силами подпольщиков печатных машинках. Затем группе удалось собрать радиоприемник, по которому принимали сводки Совинформбюро и распространяли их среди населения в виде листовок.

КПОВТН была одной из сильнейших подпольных организаций Крыма, насчитывая более 120 членов и несколько десятков активных помощников. С 10 июня 1943 года ею выпускалась газета «За Родину», выходившая дважды в месяц. Шрифт для печатания газеты был похищен подпольщиками из немецкой типографии, печатавшей пропагандистские материалы для населения оккупированных территорий на русском языке. Её последний, двадцать пятый номер, вышел 8 марта 1944 года. К тому времени было выпущено и 36 листовок.

В октябре 1943 года была раскрыта группа Сильникова, и заместителем Ревякина стал Терещенко. Затем организации удалось установить связь с разведотрядом Черноморского флота под командованием капитан-лейтенанта А. А. Глухова. Однако 14 марта 1944 года Ревякин по доносу предателя был арестован, а 16 марта большинство других членов его группы было арестовано. После зверских пыток 30 подпольщиков, в их числе В. Д. Ревякин, были расстреляны 14 апреля в противотанковом рву в Юхаревой балке (8-й километр Балаклавского шоссе).

После освобождения Севастополя погибшие подпольщики были перезахоронены в братской могиле на площади Коммунаров, над могилой установлен памятник.

8 мая 1965 года В. Д. Ревякину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза «за создание и руководство подпольной партийной организацией в Севастополе в годы Великой Отечественной войны, за выдающиеся заслуги, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

Память 

Именем Ревякина названа улица в Севастополе (бывшее Лабораторное шоссе).

См. также 
 Прокопенко, Галина Васильевна

Литература 
 
 Люди легенд. — М., 1971. — Вып. 4.
 Подпольный бастион // За родной Севастополь. — 2-е изд., доп. — М.: Молодая гвардия, 1983. — С. 224—238.
 Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига. — Саратов, 1968.
 Брошеван В. «Поднять гордый дух севастопольцев!…» (К истории вопроса о подпольной большевистской печати в Севастополе, оккупированном немецко-фашистскими захватчиками в 1943—1944 гг.) // Военно-исторический архив. — 2012. — № 10 (154). — С.126—137.

Ссылки 
 

Участники Одесской обороны (1941)
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Члены КПСС
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Похороненные на кладбище Коммунаров
Казнённые в 1944 году
Партизаны Крыма